Lichius ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Lichius (* 1961). deutsche Filmeditorin
 Jakob Lichius (um 1527–1584), deutscher Humanist, Hochschullehrer und Dekan
 Orlando Guntinas-Lichius (* 1967), deutscher Mediziner